przypowieść o synu marnotrawnym
 Powrót syna marnotrawnego – obraz Guercina (Wiedeń)
 Powrót syna marnotrawnego – obraz Guercina (Galeria Borghese, Rzym)
 Powrót syna marnotrawnego – obraz Guercina (San Diego)
 Powrót syna marnotrawnego – obraz Guercina (Włocławek)
 Powrót syna marnotrawnego – obraz Rembrandta
 Powrót syna marnotrawnego – obraz Bartolomé Estebana Murilla
 Powrót syna marnotrawnego – książka Henriego Nouwena